Tusquets ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Tusquets (1936–2012), spanische Verlegerin und Autorin
 Óscar Tusquets (* 1941), spanischer Architekt, Maler, Designer und Verleger